County Court bezeichnet:
 County Court (England und Wales), ein Gericht in England und Wales
 County Court (USA), Gerichte in den Bundesstaaten der USA
 County Court (Victoria), ein Gericht in Australien